Otto Rauth ist der Name folgender Personen:

* Otto Rauth (Maler) (1862–1922), deutscher Maler
 Otto Rauth (Autor) (1881–1967), deutscher Jurist, Mazdaznan-Funktionär und Autor 
 Otto Rauth (Eishockeyspieler) (* 1914), italienischer Eishockeyspieler